Stellberg ist der Name von Bergen (nach Höhe sortiert):

 Stellberg (Wolferts) (727,4 m), in der Milseburger Kuppenrhön bei Wolferts, Landkreis Fulda, Osthessen
 Stellberg (Melpers) (662,3 m), in der Vorderrhön bei Melpers, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Stellberg (Söhre) (ca. 495 m), in der Söhre bei Wattenbach, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Stellberg (Schönbuch) (580,3 m), am Westrand des Schönbuchs nahe Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Stellberg ist der Namensbestandteil folgender Ortslagen:
 Stellberg (Ebersburg), ehemalige Gemeinde im Landkreis Fulda, Osthessen
 Stellberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Überrandberg-Stellberg, Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Stellberg ist ein Nachname:
 Michael Stellberg, Professor für Konstruktionssystematik und CAD an der Fachhochschule Aachen

Siehe auch:
 Stelberg